Canitar kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Canitar (ort), São Paulo, 
 Canitar (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar